Eberwurz bezeichnet die Pflanzen:

 Eberwurzen, insbesondere
 Silberdistel
 Eberraute (veraltet)